Стефан Ботев може да се отнася за:

 Стефан Ботев (1854 – 1890) – български учител и общественик;
 Стефан Ботев (р. 1968) – български щангист.

Пояснителни страници